Софизм:

 Софизм — ложное высказывание, которое, тем не менее, при поверхностном рассмотрении кажется правильным.
 Софизм Эватла — софизм (логический парадокс) древнегреческого происхождения.